

Localidades

Sainte-Anastasie (Cantal)
Sainte-Anastasie (Gard)

Desambiguações de topônimos